Der Name Manipur-Ratte kann sich auf folgende Arten beziehen:

 Manipur-Buschratte (Hadromys humei)
 Manipur-Weißzahnratte (Berylmys manipulus)